Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 704 dans le monde.

 RS-704 au Brésil
 Route régionale 704 en Finlande
 Route nationale 704 en France
 Route départementale 704 dans la Haute-Vienne, France
 Route régionale 704 en Slovénie